Seznam guvernerjev Nove Mehike.

Nova Mehika